Janstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karl Janstjärnen, sjö i Rättviks kommun, 
Ol-Janstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Per-Janstjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (0,2 ha)
Jan-Janstjärnen, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun, 
Öster-Janstjärnen, sjö i Vännäs kommun, 
Jan-Janstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn